Tausendschön bezeichnet:
 das Gänseblümchen
 Tausendschön (Rose), Zuchtrose
 den Engelseher Hans Tausendschön, einen Begleiter des Ritters Wilhelm von Grumbach
 die deutsche Musikkabarettistin Nessi Tausendschön (* 1963)
 den Tausendschön-Verlag
 Tausendschönchen – Kein Märchen, Film (Original: Sedmikrasky, CZ 1966)
 Tausendschoen (Musikprojekt), ein Musikprojekt von Helge Siehl